Nella cucina siciliana, la bomba è un involucro di pasta di forma sferica, ripieno di mozzarella e prosciutto cotto. Le bombette sono di dimensioni più piccole e vengono usate di solito come antipasti.

Preparazione 
Si prepara l'impasto con acqua, farina, lievito e strutto e si lascia lievitare. Quando l'impasto è pronto, si stende e si ricavano delle sfere che vengono farcite con la mozzarella e il prosciutto cotto e si lasciano lievitare ancora un po'. Si passa quindi alla cottura: le bombe vengono generalmente fritte, ma si possono cuocere anche al forno, dopo averle spennellate con latte e un uovo sbattuto.

Voci correlate 
 Bombolone
 Rosticceria
 Tavola calda

Collegamenti esterni 

 

Cucina siciliana
Cibo di strada siciliano